A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 12-én rendezték. A verseny helyi idő szerint 11 órakor, magyar idő szerint 8 órakor kezdődött. Az élen holtverseny született, az aranyérmet a szlovén Tina Maze és a svájci Dominique Gisin nyerte.

A Magyarországot képviselő Miklós Edit a 7., Berecz Anna a 35. helyen végzett. Miklós Edit 2014-ig a legjobb magyar eredményt érte el alpesisíben a téli olimpián.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon